Pierre-Loup Bouquet (Beuvry, ) est un ancien danseur de glace de compétition français.

Biographie

Carrière sportive 
Avec Zoé Blanc, il est triple médaillé national français et classé 14e aux Championnats d'Europe 2010. Ils se sont retirés de la compétition en 2011.

Reconversion 
Bouquet travaille ensuite comme chorégraphe.

Palmarès 
Avec sa partenaire Zoé Blanc

Notes et références

Liens externes 

Naissance en mars 1987
Naissance dans le Pas-de-Calais
Patineur artistique français